Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saignes – Cantal
 Saignes – Lot